Zarncke ist der Familienname verschiedener Personen:

 Eduard Zarncke (1857–1936), deutscher klassischer Philologe und Bibliothekar
 Friedrich Zarncke (1825–1891), deutscher Germanist